'''Movile se poate referi la:

 Movile, Sibiu, sat în partea de est a județului Sibiu
 Râul Movile, curs de apă, afluent al râului Hârtibaciu
 Peștera Movile, peșteră descoperită în 1986 în România, lângă Mangalia
 Trei Movile, Suceava, sat în comuna Șcheia din județul Suceava
 Biserica din Movile
 Trei Movile, Storojineț, sat reședință de comună în raionul Storojineț din regiunea Cernăuți (Ucraina)
 Suta de Movile, rezervație naturală din apropierea Prutului
 Biserica fortificată din Movile